Сыктывка́рская у́лица () — улица в Петрозаводске в жилых районах Древлянка и Перевалка, проходит от улицы Чкалова до улицы Попова. Значительная часть улицы на участке от улицы Пархоменко до Лесного проспекта фактически отсутствовало - в 2017 г. начато строительство участка от Лесного проспекта до перинатального центра и второй части улицы Сыктывкарской.

История 
В апреле 1986 года образована улица Карельских Партизан. В июне 1986 года получила своё нынешнее название в честь столицы Коми АССР — города Сыктывкара. Длина улицы — около 2 километров.

В 2011 году начата вырубка под продолжение на участке от улицы Попова в сторону строящегося микрорайона Древлянка-8.

Застройка

Нечётная сторона 
На участке от улицы Чкалова до улицы Пархоменко Сыктывкарская улица застроена 9-этажными кирпичными жилыми домами.

Главной достопримечательностью является Храм во имя святого великомученика Пантелеимона.

Чётная сторона 
На участке от улицы Чкалова до Лесного проспекта улица застроена домами различной этажности и разных типовых серий.

На участке от Лесного проспекта до улицы Попова улица, в основном, застроена многоэтажными домами 75 серии. Также присутствуют здания школы (лицей № 1), детского сада, магазина, кирпичного 5-этажного жилого дома.

18 апреля 2013 года на улице в доме № 1 открыта муниципальная библиотека

Новый Республиканский перинатальный центр получил адрес улица Сыктывкарская, д.9.

Транспорт 
Автобусный транспорт на улице работает с конца 1986 года. В 1988—1991 году по Сыктывкарской проходили все автобусные маршруты, связывающие Древлянку с городом. В настоящее время по улице в направлении центра города маршрут № 12 Древлянка-Кемская (имеются 2 остановки). В прямом и обратном направлении на участке от проспекта Лесного до улицы Попова — автобусные маршруты № 9 и 26.

Примечания

Ссылки 
 Улица Сыктывкарская — единственная в мире
 Улица Сыктывкарская останется Сыктывкарской

Улицы Петрозаводска
Древлянка